Jolanda Palaeologina z Montferratu či Violanta (1318 – 24. prosince 1342, Chambéry) byla savojská vévodkyně z dynastie Palaiologů.

Život 
Narodila se jako dcera montferratského markýze Theodora a Argentiny Spinoly, dcery janovského šlechtice Opicina Spinoly. Jméno dostala po své babičce z otcovy strany, byzantské císařovně Jolandě z Montferratu.

1. května 1330 byla provdána za savojského hraběte Aymona. Manželství bylo uzavřeno ke zpečetění nově uzavřeného míru mezi její rodinou a savojskými sousedy. Protože prvních letech manželství nedošlo k jejímu otěhotnění, putovala do svatyně Panny Marie v Bourg-en-Bresse, která měla pomáhat při neplodnosti. Návštěva svatyně přinesla kýžený výsledek, Jolanda dala život čtyřem dětem.
Zemřela 24. prosince 1342 při pátém porodu společně s novorozencem a byla pohřbena v klášteře Hautecombe.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Palaiologové
Savojské hraběnky
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Hautecombe
Úmrtí v Chambéry
Narození ve 14. století
Úmrtí 24. prosince
Úmrtí v roce 1342
Ženy